Kulosaari (eiland)
Kulosaari (metrostation)